Флаг муниципального образования «Корни́ловское сельское поселение» Томского района Томской области Российской Федерации — официальный символ муниципального образования, отражающий его исторические особенности и традиции.

Флаг утверждён 19 января 2006 года. Как не соответствующий российским геральдическим нормам, не внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Корниловское сельское поселение“ представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с соотношением ширины флага к его длине 2:3. В центре полотнища помещается изображение герба муниципального образования „Корниловское сельское поселение“ с геральдическим щитом размером 1/3 от его площади. При переносе гербовой композиции на полотнище серебро и золото „превращаются“ в белый и жёлтый цвета».

Герб муниципального образования «Корниловское сельское поселение» представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности геральдический щит зелёного цвета с отношением сторон 3:2. В верхней горизонтальной четверти геральдического щита на белом поле воспроизведена надпись в две строки «Корниловское поселение», в нижней зелёной части щита изображена церковь села Корнилова, три кедровые ветви с шестью (по количеству населённых пунктов поселения) кедровыми шишками и в цифровом виде воспроизведён год основания центра поселения села Корнилова.

Примечания 

Флаги с изображением церкви
Флаги с изображением кедра